Zew morza – polski film fabularny 
 Zew Morza – polski jacht żaglowy